Barone di Münchhausen, militare tedesco (1720-1797)
 Il barone di Münchhausen (Münchhausen) – film del 1943 diretto da Josef von Báky
 Il barone di Munchausen (Baron Prasil) – film ceco del 1962 di Karel Zeman
 Il barone di Munchausen (Les Fabuleuses Aventures du légendaire baron de Münchhausen) – film francese del 1979 di Jean Image
 Il barone di Münchhausen (Baron Münchhausen) – film per la televisione del 2012 diretto da Andreas Linke

Pagine correlate
Le avventure del barone di Münchhausen